F♯ A♯ ∞ (вимовляється як «F-sharp, A-sharp, Infinity») - дебютний альбом канадської пост-рок групи Godspeed You! Black Emperor. Був випущений двічі. У перший раз в 1997 на лейблі Constellation Records, а після, 8 червня 1998 року в Kranky як розширене видання тривалістю 63:27.

Список композицій

Вініл

Компакт диск

Примітки

Посилання